Ухан Оупън 2014 е тенис турнир на твърди кортове. Това е първото му издание и е част от категория „Висши 5“ на WTA Тур 2014. Проведе се в Ухан, Китай от 21 до 27 септември.

Точки и награден фонд

Точки

Награден фонд

Участници на сингъл

Поставени тенисистки 

 1 Класиране към 15 септември 2014 г.

Други участници 
Тенисистки, получили уайлд кард в основната схема:
  Виктория Азаренка
  Кирстен Флипкенс
  Мария Тереса Торо Флор
  Сюй Шилин
  Кайлин Джан

Тенисистки, преминали квалификациите:
  Тимеа Бачински
  Зарина Дияс
  Марина Еракович
  Ярмила Гайдошова
  Карин Кнап
  Франческа Скиавоне
  Дона Векич
  Щефани Фьогеле

Тенисистка, участваща като щастлива губеща (lucky loser):
  Аника Бек

Отказвания 
 Преди началото на турнира
  Виктория Азаренка (травма на десния крак)
  Ли На (отказване от професионалния тенис)
  Слоун Стивънс

 По време на турнира
  Доминика Цибулкова (травма на левия глезен)
  Ана Иванович (травма на лявото бедро)
  Сюй Шилин
  Йелена Янкович (травма на гърба)
  Серина Уилямс (вирусно заболяване)
  Гарбине Мугуруса (гастрит)

Участници на двойки

Поставени двойки 

 1 Класиране към 15 септември 2014 г.

Други участници 
Двойки, получили уайлд кард в основната схема:
  Доминика Цибулкова /  Кирстен Флипкенс
  Бетани Матек-Сандс /  Андреа Петкович
  Ван Яфан /  Джу Лин
Двойка, влязла като заместник (alternates):
  Тян Ран /  Ян Джаосюан

Отказвания 
 Преди началото на турнира
  Доминика Цибулкова (травма на левия глезен)
  Луцие Шафаржова (вирусно заболяване)

 По време на турнира
  Гарбине Мугуруса (гастрит)
  Бетани Матек-Сандс (вирусно заболяване)

Шампиони

Сингъл 

  Петра Квитова поб.  Южени Бушар, 6 – 3, 6 – 4

Двойки 

  Мартина Хингис /  Флавия Пенета поб.  Кара Блек/  Каролин Гарсия, 6 – 4, 5 – 7, [12 – 10]

Външни препратки 
 Официален сайт

WTA Тур 2014
Ухан